Saint-Créac puede referirse a: 

 Saint-Créac, comuna francesa situada en Gers.
 Saint-Créac, comuna francesa situada en Altos Pirineos.